Гран-при Великобритании 1969 года — шестой этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1969 года. Автогонки прошли 19 июля 1969 года на трассе Сильверстоун.

На этом этапе вновь были выставлены несколько полноприводных автомобилей: к «Лотусу» и «Матре» добавился McLaren M9A под управлением Дерека Белла. Сам Брюс Макларен предпочёл стартовать на старой модели McLaren M7C. «Косворт» также собирался выставить на этот Гран-при собственный полноприводный автомобиль с Брайаном Редманом за рулём, но из-за неготовности эта конструкция так и не была заявлена в гонки. BRM вернулась в чемпионат с Оливером и Сёртисом (третий гонщик команды Педро Родригес перешёл в «Феррари»), также в гонки вернулся Йо Бонниер на частном «Лотусе».

Оба гонщика «Матры» начинали Гран-при на полноприводных MS84, но на одной из тренировок Джеки Стюарт вылетел с трассы в повороте «Вудкот», разбил автомобиль и в гонке участвовал на обычной заднеприводной MS80. Грэм Хилл остался недоволен полноприводной моделью «Лотуса» и также попросил заменить машину, но у команды не оказалось свободных заднеприводных «Lotus 49B». Пришлось взять эту модель у частника Йо Бонниера, который в итоге стартовал на заводском полноприводном «Lotus 63». В гонке за победу боролись Стюарт и Риндт, но поломка заднего антикрыла на автомобиле последнего вынудила австрийца заехать в боксы на ремонт, из-за чего он потерял около 30 секунд и финишировал только четвёртым. Стюарт одержал пятую победу в шести гонках сезона.

Гонка 

|}

Круги лидирования:

1-5 Йохен Риндт

6-15 Джеки Стюарт

16-61 Йохен Риндт

62-84 Джеки Стюарт

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Великобритании